Bigyromonadea es una clase de pseudohongos unicelulares y es la única clase que contiene los pseudohongos unicelulares. Se divide en dos órdenes Developea y Pirsoniales divididos en varios géneros.

Son biflagelados heterocontos presentes en el plancton marinos y heterótrofos osmotrófros. También se observó una rara formación de seudópodos y células fusionadas, rasgos que también se encuentran en miembros de Labyrinthulomycetes, otros heterocontos osmotróficos.

Los análisis filogenéticos han dado la siguiente filogenia:

Referencias 

Pseudofungi